Laudes (Plural von lateinisch laus ‚Lob, Lobgesang‘) bezeichnet:

 Laudes, das kirchliche Morgengebet
 Laudes Domini, ein im 4. Jahrhundert entstandenes Gedicht 
 Laudes regiae, mittelalterliche Akklamationen

Laudes ist der Name folgender Personen:
 Matthias Laudes (* 1972), deutscher Internist und Hochschullehrer